Апостол:
 Апостол — фильм 1919 года, Украина, режиссёр Николай Салтыков
 Апостол — фильм 1997 года, США
 Апостол — телесериал 2008 года, Россия
 Апостол — фильм 2018 года, Великобритания, США